Bonito (Italië), een stad in de Italiaanse provincie Avallino
 Bonito (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Bonito (Mato Grosso do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Bonito (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Bonito (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Bonito (straalvinnige), een vis uit de familie van makrelen
 Gestreepte tonijn
 Bonito-vlokken of katsuobushi, ingrediënt in de Japanse keuken: gedroogde, gefermenteerde en gerookte schaafsel van de gestreepte tonijn
 Bonitos, de oude Nederlandse benaming voor M&M melkchocolade.
 FT Bonito, een kitcar
 Giuseppe Bonito, een Italiaans kunstschilder
 Bonito (album), een album uit 2003 van de Spaanse band Jarabe de Palo